Monte Elmo kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Monte Elmo (bergstopp i Italien), Toscana, Provincia di Grosseto,

Österrike 

 Helm (bergstopp i Österrike), 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Österrikeförgreningar